Центрозаврины () — подсемейство птицетазовых динозавров, обитавших в меловом периоде (около 90—70 млн лет назад) в Северной Америке, на территории Канады, США и Мексики, а также в Азии, на территории нынешнего Китая.

Эволюция 
Самым ранним из всех известных рогатых динозавров в Северной Америке является зуницератопс (Zuniceratops), живший 90 млн лет назад.

Классификация 
 Подсемейство Центрозаврины (Centrosaurinae)
 Род Monoclonius (Монтана, США и Альберта, Канада)
 Род Spinops (Альберта, Канада)
 Род Ахелоузавр (Монтана, США)
 Род Альбертацератопс (Альберта, Канада и Монтана, США)
 Род ?Авацератопс (Монтана, США)
 Род Брахицератопс (Монтана, США и Альберта, Канада)
 Род Вендицератопс (Альберта, Канада)
 Род Диаблоцератопс (Юта, США)
 Род Зуницератопс (Монтана, США)
Род Центрозавр (Альберта, Канада)
 Род Эйниозавр (Монтана, США)
 Род Ксеноцератопс (Альберта, Канада)
 Род Пахиринозавры (Альберта, Канада и Аляска, США)
 Род Синоцератопс (Китай)
 Род Стиракозавр (Альберта, Канада и Монтана, США)

Примечания 

 
Динозавры мелового периода